«Почта Крыма» — федеральное государственное унитарное предприятие, являющееся государственным оператором почтовой связи в Крыму. Создано 21 апреля 2014 года после присоединения Крыма к России.  Не является самостоятельным членом Всемирного почтового союза. Выпускает собственные марки.

Структура предприятия 

Структура управления предприятия вертикально-интегрированная.

Обособленные структурные подразделения предприятия:

 Симферопольский почтамт (г. Симферополь, Симферопольский р-н, Бахчисарайский р-н, Белогорский р-н);
 Красногвардейский почтамт (Джанкойский р-н, Красногвардейский р-н, Первомайский р-н, Красноперекопский р-н, г. Армянск);
 Севастопольский почтамт (г. Севастополь);
 Евпаторийский почтамт (Сакский р-н, г. Саки, г. Евпатория, Раздольненский р-н, Черноморский р-н);
 Феодосийский почтамт (г. Феодосия, г. Судак, Советский р-н, Кировский р-н);
 Керченский почтамт (г. Керчь, Ленинский р-н);
 Ялтинский почтамт (г. Ялта, г. Алушта).{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          34.09744262695313,
          44.96479793033104
        ]
      }
    }
  ]
}

Почтовые индексы 
Почтовые индексы образованы по формуле 29хххх, где 9хххх — украинский индекс, использовавшийся до начала работы Почты Крыма.
 295XXX — Симферополь.
 296XXX — Красноперекопск, Армянск, Джанкой, Черноморское, Первомайское, Саки, Раздольное.
 297XXX — Симферопольский, Нижнегорский, Евпатория, Кировское, Красногвардейское, Советский
 298XXX — Ялта, Феодосия, Керчь, Бахчисарай, Ленино, Алушта.
 299XXX — Севастополь.

См. также 
 Крым в филателии
 Почта России
 Почта Украины

Примечания

Ссылки 
 .
 ФГУП Почта Крыма  на сайте Минкомсвязи России.

Предприятия Крыма
Крыма